PBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pimenta Bueno (Brasile)